Лимё — коммуна во Франции, департамент Сомма
 Лимё — коммуна во Франции, департамент Шер